Maximiliana steht für:

 (1217) Maximiliana, ein Asteroid
 (65) Cybele, ein Asteroid, ursprünglicher Name durch den Entdecker
 K.Ö.L. Maximiliana Wien, eine Studentenverbindung
 Maximiliana, einen alternativer Titel des Kurzfilms Die widerrechtliche Ausübung der Astronomie
 Cella Maximiliana, ein Bauwerk in Bischofshofen
 eine Variante des Vornamens Maximiliane